Giovanni Battista Altieri ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Altieri (Kardinal, 1589) (1589–1654), italienischer Geistlicher, Bischof von Camerino und Kardinal
 Giovanni Battista Altieri (Kardinal, 1673) (1673–1740), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Palestrina